Miejscowości w USA:
 Riverbend – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Mineral
 Riverbend – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
Gminy w USA:
 Riverbend (ang. Riverbend Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gaston